John Law est un nom de personne notamment porté par : 
 John Law de Lauriston (1671-1729), économiste franco-écossais ;
 John Law (1745-1810), mathématicien et ecclésiastique anglais ;
 John Law (né en 1961), jazz pianiste et compositeur britannique ;
 John Law (né en 1946), sociologue à l'université de Lancaster ;
  (né en 1958), artiste américain ;
 John Law, surfeur australien, créateur des marques Quiksilver et Roxy.

Voir aussi 
John Eugene Law (1877-1931), ornithologue américain
John Phillip Law (né en 1937), acteur américain